La famille Osman est une famille tunisoise descendante de Mustapha Osman, né dans une famille d'origine turque qui s'installe à Tunis. Elle compte des artisans au  puis des journalistes au  et des sportifs au .

Personnalités 
 Mustapha Osman (1906 ou 1907-?), journaliste, éditorialiste, caricaturiste et cofondateur de deux journaux satiriques, puis maquettiste et décorateur de cinéma chez Paramount Pictures ;
 Habib Osman (1910-1986), photojournaliste à L'Action tunisienne et Tunis Afrique Presse, militant au Néo-Destour pendant le protectorat français et photographe personnel de Habib Bourguiba ;
 Ridha Osman, gardien de but de handball à la Zitouna Sports puis arbitre ;
 Anouar Osman, handballeur à la Zitouna Sports puis arbitre de handball avant de devenir enseignant pour éducateurs sportifs.

Arbre généalogique

Références 

Patronyme tunisien
Famille tunisienne